Freer steht für

 Freer (Texas), ein Ort im Duval County im US-Bundesstaat Texas

Freer ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Lang Freer (1854–1919), Unternehmer, gründete die Freer Gallery of Art in Washington, D.C.
 Dave Freer (* 1959), südafrikanischer Schriftsteller
 Eleanor Everest Freer (1864–1942), US-amerikanische Komponistin und Philanthropin
 James Freer (1855–1933), kanadischer Filmemacher-Pionier
 Mike Freer (* 1969), britischer Politiker
 Romeo H. Freer (1846–1913), US-amerikanischer Politiker
 Warren Freer (1921–2013), neuseeländischer Politiker und Mitglied der New Zealand Labour Party